Jméno a příjmení Jiří Doležal má více nositelů:

 Jiří Doležal (1960) (* 1960) – český fotbalista
 Jiří Doležal (1963) (* 1963) – český hokejista, otec Jiřího Doležala ml.
 Jiří Doležal (1985) (* 1985) – český hokejista, syn předešlého Jiřího Doležala st.
 Jiří Doležal (politik KSČ) (1948–???) – český a československý politik KSČ z Ostravska, poslanec FS za normalizace
 Jiří X. Doležal (* 1965) – český novinář